Rittō – città giapponese della prefettura di Shiga
Ritto (araldica) – termine utilizzato in araldica per l'orso in posizione rampante